

Astronomie 
 (39849) Giampieri, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme
 
Alamiro Giampieri (1893-1963), clarinettiste, compositeur et chef d'orchestre italien ;
  (1928-),  actrice italienne.